Taça do Norte de Portugal foi uma competição de futebol disputada entre clubes portugueses entre 1966 e 1972.

Vencedores

Palmarés 

Competições de futebol de Portugal extintas